Questa pagina riporta le statistiche dettagliate sulla Coppa del mondo per club FIFA (2000 e dal 2005 ad oggi).

Vittorie per squadra

Vittorie per nazione

Vittorie per confederazione

Partecipazioni 

 Club che hanno partecipato a più edizioni consecutive della competizione:
  (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
 Giocatori che hanno partecipato a più edizioni della competizione:
 Daniel Koprivčić (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013);
 Ivan Vicelich (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016);
 Emiliano Tade (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016);
 Toni Kroos (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022).
 Giocatore che ha partecipato a più edizioni consecutive della competizione:
 Emiliano Tade (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
 Allenatore che ha partecipato a più edizioni della competizione:
 Ramon Tribulietx (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
 Club che ha disputato più partite nella competizione:
  (22 partite).
 Giocatore che ha disputato più partite nella competizione:
 Hussein El Shahat (12 partite).

Statistiche sulle finali 
 Club che hanno disputato più di una finale vincendole tutte:
  (2000, 2012);
  (2013, 2020);
  (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).
 Club che hanno disputato una sola finale vincendola:
  (2005);
  (2006);
  (2007);
  (2008);
  (2010).
 Club che hanno disputato due finali vincendo una e perdendo l'altra:
  (sconfitta nel 2005 e vittoria nel 2019);
  (sconfitta nel 2012 e vittoria nel 2021).
 Club che hanno disputato una sola finale perdendola:
  (2000);
  (2007);
  (2008);
  (2009);
  (2010);
  (2011);
  (2013);
  (2014);
  (2015);
  (2016);
  (2017);
  (2018);
  (2019);
  (2020);
  (2021);
  (2022).
 Club con più presenze in finale:
  (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).
 Giocatore con più presenze in finale:
 Toni Kroos (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022).
 Allenatori con più presenze in finale:
 Rafael Benítez (2005, 2010, 2012);
 Pep Guardiola (2009, 2011, 2013);
 Carlo Ancelotti (2007, 2014, 2022).

Classifica perpetua 
Vengono classificate le dieci squadre che hanno collezionato più punti nella storia competizione a partite dall'edizione pilota del 2000.

La lista è aggiornata all'edizione 2022.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale (calcio)
 Società calcistiche campioni del mondo

Collegamenti esterni 
 

Coppa del mondo per club FIFA
Statistiche di calcio